Quebradita puede referirse a:

 Quebradita, un estilo de danza movida por el ritmo musical cumbia banda, que es una variante musical de la Cumbia mexicana.
 Quebradita (Chile), localidad de chilena de la Región de Atacama.